Салон (1859) — Парижский художественный салон 1859 года.

На салоне, проходившем в Париже в , были представлены произведения живописи, гравюры, скульптуры и архитектуры.

Некоторые работы, выставленные на обозрение

Живопись

Скульптура

Примечания

Ссылки 
 Salon de 1859
 Paris. Salon, 1859
 SALON DE 1859

Художественные выставки Парижа